Алан Хугаев:
* Хугаев, Алан Анатольевич (род. 1989) — российский борец греко-римского стиля.
 Хугаев, Алан Лаврентьевич (род. 1990) — российский борец вольного стиля.
 Хугаев, Алан Робертович (род. 1991) — российский футболист.